Царев връх е наименование на:
 Царев връх в планината Рила, България;
 Султан тепе в планината Осогово
 Цари връх (Царев връх) в планината Славянка (Алиботуш).